Yihad Islámica puede hacer referencia a alguna de las siguientes organizaciones yihadistas:

 Yihad Islámica Egipcia;
 Yihad Islámica Libanesa u Organización de la Yihad Islámica;
 Yihad Islámica Palestina;
 Yihad Islámica Yemení.